Đông Hưng (Bắc Giang)
 Đông Hưng (huyện in Thái Bình)
 Đông Hưng (thị trấn in Thái Bình)
 Đông Hưng (Kiên Giang)
 Đông Hưng (Hải Phòng)
 Đông Hưng (Cà Mau)
 Đông Hưng (Thanh Hóa)

Zie ook:
 Đông Hưng (Đông Hưng A)
 Đông Hưng (Đông Hưng B)
 Đông Hưng Thuận